Краљевина Шведска подручно је подељена на 21 округ или лен (, изговор: лен), који представљају први степен локалне самоуправе. Даље се окрузи деле на општине.

Подела на округе/ленове је веома стара и везује се за годину 1634. Тренутно на нивоу државе постоји предлог о новој подели државе на веће области са положајем покрајине.

Списак округа

Општине 
Сваки округ је подељен на општине (). 2004. године било је 290 општина, односно 13,8 општина по округу у просеку.

Спољашње везе 

 Подаци о окрузима 

Шведска
Шведска